Métamorphoses est la soixante-troisième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Stephen Desberg. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Univers

Résumé 
L'avide chasseur Ian Karn, en expédition de capture d'animaux dans la savane africaine, assiste avec ses porteurs à un étrange phénomène nocturne : la terre tremble et des rayons lumineux jaillissent d'un point proche. Le lendemain, les bêtes alentour semblent terrorisées. Karn en profite pour les capturer et retourne en Europe. 

Plus tard, Tif et Tondu visitent le zoo avec la petite Juliette, cousine de leur amie Kiki, lorsque deux lions sont découverts morts et atteints de déformations: leurs pattes, leurs crânes et leurs crocs sont démesurés. La nuit suivante, la même chose arrive à un gorille, lui aussi importé par Karn, qui fait fondre sa cage avant d'agresser plusieurs personnes et de mourir.

Tif et Tondu vont voir Karn, qui proteste de sa bonne foi (en fait, il a déjà trouvé des animaux morts dans ses cages). Alors que Tif et Tondu partent enquêter en Afrique, lui aussi subit des mutations…

Tif et Tondu, ainsi que leurs hôtes africains, sont victimes de phénomènes inexplicables. En fait, les quatre porteurs de Karn, eux aussi changés, sont devenus froids, avides, et capables d'hypnotiser autrui pour voler les diamants que l'on extrait dans la région. Tif et Tondu trouvent un énorme bloc cristallin qui irradie la faune, causant des mutations et la mort, mais son pouvoir a visiblement décru. Pendant ce temps, deux des porteurs, voyant que l'un de leurs complices se meurt et que le dernier, Samoa, garde trop de scrupules, partent à la capitale poursuivre leurs méfaits. Tif et Tondu capturent Samoa et le convainquent de les aider à stopper ses ex-amis.

En Europe, Karn de plus en plus cupide et vil, cachant ses mutations, s'arroge un manoir afin d'y attirer de riches proies. Tif et Tondu reviennent à temps pour le mettre en fuite. Une lumière zèbre la nuit et Karn disparaît…

Nul ne verra l'épilogue, à bord du navire spatial qui a enlevé Karn : ses occupants, à l'aspect de vampires et dotés de pouvoirs psi, révèlent à Karn qu'il est le fruit d'une expérience visant à régénérer leur espèce. Il a réussi sa métamorphose, mais une autre planète s'avérant plus prometteuse, ils ne retourneront pas sur Terre.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Ian Karn
 Moïse, Nélé et Samoa, ses porteurs devenus super-criminels puis, repentis, des médiums
 Les villageois, dont Anou qui guide Tif et Tondu car elle cherche son fiancé disparu
 Le directeur du zoo

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
 
  
  

Album de bande dessinée sorti en 1980
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1979